Нота може да се односи на:

 Нота, знак којим се приказује висина и трајање тона
 Нота (Торино), насеље у Италији
 Нота (притока Туломе), река у Русији и Финској